Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Klaus Eberhard e Ulrich Marten che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Chris Lewis 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Colin Dowdeswell /  Frew McMillan (semifinali)

 Jan Kodeš /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1980